Feneș, Feneșu- (= ) se poate referi la:
 :
 Feneș (), Alba
 Râul Feneș, un curs de apă, județul Alba/Bazinul Mureș, afluent al râului Ampoi ()
 Râul Călineasa, Feneș, județul Alba/Bazinul Mureș
 Râul Feneș (), un curs de apă, județul Alba/Bazinul Mureș, afluent al râului Mureș
 Feneș (, ), Armeniș, Caraș-Severin
 Feneșu Mic, azi Finișel, în trecut: Feneșel (), Cluj
 Feneșu Săsesc, azi Florești (, ), Cluj
 Feneșu Unguresc, azi Vlaha (), Cluj
 Râul Feneș, un curs de apă, județul Cluj/Bazinul Someș, afluent al râului Someșul Mic
 Râul Feneș, un curs de apă, județul Covasna/Bazinul Olt, afluent al râului Valea Mare

 :
 Finiș, în trecut: Feneșel (), Bihor

Vezi și 
 Râul Feneș (dezambiguizare)
 Fényes
 Fenyő, Fenyős

Toponime românești
Toponime maghiare